Bonifacio puede referirse a: 

El nombre propio Bonifacio;
San Bonifacio, nombre de diversos santos cristianos;  
Bonifacio: conde romano de la provincia de África en el S.V;
Bonifacio Alfonso, pintor español;
 Bonifacio (Dibujante), dibujante de origen canario que ha trabajado en diversos fanzines, entre ellos OjoDePez Fanzine.
Bonifacio, población francesa de la isla de Córcega;
Bonifacio (o Laguna Alsina), localidad argentina del partido de Guaminí, provincia de Buenos Aires;
Estrecho de Bonifacio, estrecho entre Córcega y Cerdeña.
Bonifacio de Montferrato, líder italiano de la Cuarta Cruzada

Papas
Bonifacio I, 42º papa del siglo V
Bonifacio II, 55º papa
Bonifacio III, 66º papa
Bonifacio IV, 67º papa
Bonifacio V, 69º papa
Bonifacio VI, 111.º papa
Bonifacio VII, 112.º papa
Bonifacio VIII,  papa
Bonifacio IX,  papa